

Definició 
 es coneix l'acció i efecte de conquerir, és a dir, guanyar mitjançant una operació bèl·lica determinat territori o posició.
 Població o territori el domini i control s'aconsegueix com a conseqüència d'una guerra: durant el primer any de guerra l'exèrcit alemany va aconseguir nombroses conquestes.

Història 
 Conquestes d'Alexandre
 Invasions bàrbares
 Reconquesta de l'Imperi Romà d'Occident per l'Imperi Romà d'Orient
 conquestes carolíngies
 Invasions vikingues
 Conquesta normanda d'Anglaterra (1066)
 Conquesta normanda d'Itàlia Meridional (segles XI i XII)
 Conquesta de Terra Santa pels croats (1095-1291)
 Conquestes mongoles (segles XIII i XIV)
 Imperi Otomà, Conquestes turques (segles XIII al XVIIlk)
 Conquesta de Constantinoble pels turcs (1453)
 Conquesta de Navarra
 Conquesta de Nàpols (1494-1498)
 Conquesta de les illes Canàries
 Crisi successòria portuguesa de 1580, Conquesta de Portugal (1580)
 Conquesta d'Irlanda (1649-1653)
 Adquisicions territorials de Rússia
 Adquisicions territorials dels Estats Units
 Conquesta de el Cap de Bona Esperança (1806)
 Conquesta de Chiloé (1824-1826)
 Conquesta del Desert (Argentina, 1869-1888)
 Conquesta del Chaco argentí (1870-1917)

Conquestes romanes 
 Conquesta romana
 Conquesta romana d'Itàlia, Itàlia (època romana)
 Conquesta d'Hispània
 Guerra de les Gal·lies, Conquesta romana de la Gàl·lia
 Conquesta romana d'Iliria, Iliria
 Conquesta romana de Grècia, Grècia romana
 Conquesta romana d'Àsia, Àsia (província romana)
 Conquesta romana d'Egipte, Egipte (província romana)
 Conquesta romana de Germania
 Conquesta romana d'Àfrica,l Àfrica romana
 Conquesta romana de Britània
 Conquesta romana de Tràcia
 Conquesta romana de Mesopotàmia, Mesopotàmia (província romana)

Conquestes musulmanes 
 Conquesta musulmana
 Conquesta musulmana de Pèrsia
 Conquesta musulmana de l'Magrib
 Conquesta musulmana de la península ibèrica ()
 Reconquesta (Península ibèrica, segles VIII a la XV)
 Conquesta de Lugo (741)
 Conquesta de Barcelona (801)
 Conquesta de Lleó (repoblada pel regne d'Astúries, en 856 -Ordoño I-, conquerida al Regne de Lleó pel regne de Navarra -Sancho III el Major-, a 1034)
 Conquesta de Nájera (923)
 Conquesta de Sepúlveda (repoblada en 940, conquerida definitivament en 1010)
 Conquesta de Sòria (presa i represa en diverses ocasions per cristians i musulmans entre el segle X i el XII)
 Conquesta de Toledo (1085)
 Conquesta de Montsó (1089-1141)
 Conquesta d'Osca (1096)
 Conquesta de Tarragona (1116)
 Conquesta de Saragossa (1118)
 Conquesta de Tudela (1119)
 Conquesta de Tortosa (1148)
 Conquesta de Lleida (1149)
 Conquesta de Coïmbra (1164)
 Conquesta de Terol (1171)
 Conquesta de Lisboa (1174)
 Conquesta de Conca (1176)
 Conquesta de Mallorca (1229)
 Conquesta de València (1242)
 Conquesta de el regne de Múrcia (1243-1266)
 Conquesta de Sevilla (1248)
 Guerra de Granada, Conquesta de el regne de Granada (1482-1492)

Conquesta d'Amèrica 
 Conquesta d'Amèrica - Conquesta i colonització d'Amèrica (segles XV al )
 Requeriment (història d'Amèrica)
 Conquesta de el Riu de la Plata
 Conquesta de Xile
 Conquesta de Perú o de l'Imperi incaico (actuals Equador, Perú, Bolívia i altres territoris)
 Conquesta de l'Petén
 Conquesta de Guatemala
 Conquesta d'Hondures
 Conquesta del Salvador
 Conquesta de Costa Rica
 Conquesta de Colòmbia
 Conquesta de Veneçuela
 Conquesta de Yucatán
 Conquesta de Tabasco
 Conquesta de Mèxic
 Conquesta del Brasil

Llocs 
 La Conquesta, Nicaragua
 Conquesta (Mines Gerais), Brasil
 Vitória da Conquista, Brasil

Espanya 
 Conquesta (Còrdova)
 Conquesta de la Serra

Literatura 
 Gran conquista de Ultramar, anònim del , sobre les Croades.
 Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo.
 La Argentina y conquista del Río de la Plata, de Martín del Barco Centenera.

Música 
 La Conquista, òpera de Lorenzo Ferrero (2005)

pel·lícules 
 1492: La conquesta del paradís
 La conquesta d'Albània
 La conquesta de l'Oest